Das ABN AMRO World Tennis Tournament 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. Februar 2000 in Rotterdam stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Memphis die Kroger St. Jude International gespielt, welche genau wie das ABN AMRO World Tennis Tournament zur Kategorie der ATP International Series Gold zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Russe Jewgeni Kafelnikow, der dieses Jahr als Setzlistenerster im Halbfinale ausschied. Der Achte der Setzliste Cédric Pioline gewann das Turnier durch eine Finalsieg über Tim Henman (Nr. 5 der Setzliste) in drei Sätzen. Es war der vierte Titel für Pioline und der erste in dieser Saison. Es blieb der einzige Titel dieser Kategorie von ihm.
Vorjahressieger im Doppel waren die Südafrikaner David Adams und John-Laffnie de Jager, die abermals als Setzlistenzweite das Turnier für sich entschieden. Im Finale setzten sich gegen Henman und Kafelnikow durch. Nur im Finale musste sie einen Satz abgeben. Sie gewannen ihren zweiten gemeinsamen Titel. Adams gewann seinen 14. Titel, de Jager gewann den fünften Titel in seiner Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 750.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 850.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Rotterdam